Detta är en lista över sjöar i Habo kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Habo kommun.

Lista

Externa länkar

Habo kommun
 Lista